Стратон има више значења:
 Стратон (филозоф)
 Стратон (Колорадо)
 Стратон (Небраска)
 Стратон (Охајо)